Купата на носителите на купи 1973/74 е 14-ото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 32 клуба, сред които настоящият носител на трофея и носител на купата на Италия Милан, 26 актуални носители на национални купи и 6 загубили финалиста (Фола Еш, Рапид Виена, Пезопорикос Ларнака, ПАОК Солун, Берое Стара Загора и Анакарагюджу). Тъй като италианският финалист за купата Ювентус става шампион и следователно се класира за Купа на европейските шампиони 1973/74, Италия остава само с един представител.

Финалът се играе на 8 май 1974 г. на стадион Де Куйп в Ротердам.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 19 и 20 септември, а реваншите са на 22 септември и 3 октомври 1973 г.

1 Срещата се играе в Ротердам.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 24 октомври, а реваншите са на 7 ноември 1973 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 5 и 6 март, а реваншите са на 20 март 1974 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 10 април, а реваншите са на 24 април 1974 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1973/74
 Купа на УЕФА 1973/74

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1973/74 

Купа на носителите на купи